Donato Álvarez (Metrobús) puede referirse a:

Estaciones

Buenos Aires 

 Donato Álvarez, del Ramal Juan B. Justo del Metrobús.
 Donato Álvarez, del Ramal San Martín del Metrobús.